El término Subbética (por debajo del río Betis; actual Guadalquivir) puede referirse a los siguientes lugares de España:
La cordillera Subbética que va desde Gibraltar hasta la provincia de Alicante.
Sierras Subbéticas dentro de la cordillera Subbética, en el sur de la provincia de Córdoba.
El parque natural de las Sierras Subbéticas, en la provincia de Córdoba.
La comarca de la Subbética, en la provincia de Córdoba.
Vía Verde de la Subbética, vía verde que recorre el sur de la provincia de Córdoba.